Cold Spring Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Cold Spring Township (Illinois)
 Cold Spring Township (Missouri)
 Cold Spring Township (Pennsylvania)